est le titre original de la nouvelle Le Club du Suicide écrite par Robert Louis Stevenson et publiée en 1882 dans le recueil Les Nouvelles mille et une nuits.
 Suicide Club () est un film américain réalisé par Stephen T. Kay en 1997.
 Suicide Club () est un film japonais réalisé par Sono Sion et sorti en 2001.
 Suicide Club est un court-métrage américain réalisé par Adam Montierth et Donovan Montierth en 2007.
 Suicide Club est un trio français de musique électronique, composé de Nicolas Bourguet, Grégory Navarro et Cédric Carayon.

Homonymie de titre